Il vocabolo malerba viene usato comunemente per indicare l'erba infestante. 

Può riferirsi anche a:

Cinema 
Malerba (City Across the River) – film del 1949 diretto da Maxwell Shane
Malerba – film del 2018 diretto da Simone Corallini

Persone 
Malerba – condottiero tedesco
Antonio Malerba – politico italiano
Arturo Malerba, pseudonimo di Carlo Baccari – scrittore italiano
Carlo Malerba – pittore italiano
Carmelo Malerba Guerrieri – architetto, ingegnere e accademico italiano
Enrico Malerba – calciatore italiano
Franco Malerba – astronauta italiano
Gian Emilio Malerba – pittore italiano
Luigi Malerba – scrittore italiano
Manuela Malerba – pallavolista italiana
Tommaso Malerba – architetto, ingegnere e accademico italiano

Altro
9897 Malerba – asteroide del sistema solare
Malerba – romanzo di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli